Ма́нбидж, Ме́мбидж () — город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб.

Географическое положение 
Город расположен в северо-восточной части мухафазы, в 30 километрах к западу от реки Евфрат, на высоте 483 метров над уровнем моря, на расстоянии приблизительно 74 километров к северо-востоку от Халеба, административного центра провинции и на расстоянии 362 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Дамаска, столицы страны. Манбидж находится на главной дороге из Турции в Эр-Ракку.

Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Халеб.

Демография 
По данным последней официальной переписи населения 1981 года, население Манбиджа составляло 30 812 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
В окрестностях расположены руины древнего сирийского города Иераполя (не путать с городом Иераполь около Памуккале в Турции), бывшего некогда главным городом Евфратской провинции Римской империи.

История 

Впервые город упоминается у греческих авторов под именем Бамбика. У Плиния, в труде «Естественная история», Бамбика (также автором приводится и сирийское название города — Мабок) упомянута как центр культа богини Атаргатис (Деркето).

В 53 году до н. э. Иераполис, получивший это имя в период правления Селевка Никатора, был разграблен направляющимися в Парфию войсками Красса.

В городе жил философ-гностик II века Бардесан.

Город был восстановлен в VIII веке по приказу багдадского халифа Харуна ар-Рашида и в течение долгого времени являлся «яблоком раздора» между византийцами, арабами, крестоносцами и османами.

Интервенция и гражданская война 

Во время гражданской войны (с 2011) различные фракции вели упорную борьбу за обладание городом.

20 июля 2012 года город был занят силами сирийской оппозиции.

В январе 2014 года город был захвачен силами террористической организации «Исламское государство». На протяжении 2,5 лет город являлся фактическим пропускным пунктом для террористов, следующих из Турции в Сирию и обратно. По дороге через Манбидж проходили поставки оружия и других материалов для ИГ.

В июне 2016 года группировки «Демократических сил Сирии» и курдские отряды, развернули широкомасштабное наступление на Манбидж. 8 июня город был окружён со всех сторон; в августе город был окончательно очищен от ИГИЛ. В июле несколько десятков мирных жителей погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

В декабре 2018 года над администрацией города был поднят флаг Сирийской Арабской Республики.

16 января 2019 террорист-смертник подорвал себя около патруля международной коалиции во главе с США, 4 американских военнослужащих погибли, ещё 3 получили ранения.

В октябре 2019 американцы в спешке покинули Манбидж. Всего в Манбидже у США были 3 базы. После ухода американцев патрулирование города осуществляет военная полиция РФ.

Известные уроженцы 
 Омар Абу Риша — сирийский поэт и дипломат.
 Абу Убада аль-Валид аль-Бухтури — арабский поэт.
 Агапий Манбиджский — арабский историк X века.

Примечания

Ссылки 

 Манбидж на топографической карте Генштаба

Города мухафазы Халеб